Циганка — жінка циганської національності

 Кінематограф
  — художній фільм, драма сербсього югославського режисера Войслава Нановіча, що вийшов у СФРЮ у 1953 році

 Різне
 Циганка — зимовий сорт яблуні
 Циганка — циганська голка

 Географічні об'єкти
 Циганка (річка) — річка в Тернопільській області
 Циганка (річка) — річка в Закарпатській області
 Циганка (село) — село в Молдові

 Живопис
 Циганка (картина) — картина Франса Галса

Див. також 
 Циґанка
 Циган
 Циганка-Ноуе — село в Молдові
 Циганка-ворожка (Шевченко) — малюнок Тараса Шевченка